What's Going On puede referirse a:

 What's Going On (1971), álbum de Marvin Gaye.
 What's Going On (1971), canción del álbum homónimo. 
 What's Going On (1986) interpretada por Cyndi Lauper.
 What's Going On, (2001) interpretada por Bono con otros artistas.